Кавалеров Анатолій Іванович (червень 1937— травень 2013) — український вчений, філософ, доктор філософських наук, професор.
 Кавалєров Іван Миколайович (1871—1946) — ректор Харківського медичного інституту (1922—1923), вчений-профпатолог, доктор медичних наук, професор.
 Кавалерова Ніна Антонівна (1936—2014) — український педагог, професор.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем